Мэй Макэвой (; 8 сентября 1899 — 26 апреля 1984) — американская киноактриса черно-белого кино.

Биография 
Дебютным фильмом Макэвой стал фильм 1917 года «Ненависть». После появления в более чем трёх десятках фильмов она исполнила одну из главных ролей в фильме «Бен-Гур» режиссёра Фреда Нибло. Фильм стал одним из самых зрелищных в эпоху немого кино. Тем не менее, лучшей своей работой Мэй считала совместное с Элом Джолсоном участие в первом звуковом фильме «Певец джаза». Хотя она не участвовала в диалогах в этом фильме, её голос звучал в нескольких фильмах, в том числе во втором звуковом фильме Warner Brothers фильм ужасов «The Terror». Её голос не слишком хорошо звучал в записи, поэтому она вскоре перестала сниматься. Позже она вернулась и сыграла несколько небольших ролей в фильмах 1940-х и 1950-х годов. В 1957 году она снялась в последнем своем фильме «Создавая женщину».

В 1984 году Мэй Макэвой умерла от сердечного приступа. Похоронена на кладбище Святого Креста в Калвер-Сити, штат Калифорния. За её вклад в кинематограф на Голливудской аллее славы заложена звезда около дома 1731 по Вайн-стрит.

Фильмография

Ссылки 

 

Похороненные на кладбище Святого креста (Калвер-Сити)